Cadwalader ist der Familienname folgender Personen:

 George Cadwalader (1806–1879), US-amerikanischer Offizier
 John Cadwalader (1805–1879), US-amerikanischer Politiker
 Lambert Cadwalader (1742–1823), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Cadwalader Beach, Strand der Beaufort-Insel in der Antarktis
 Cadwalader Inlet, Bucht der Thurston-Insel in der Antarktis
 Cadwallader
 Cadwaladr ap Gruffydd